TGM ist eine Abkürzung für:
 Flughafen Târgu Mureș (IATA-Code)
 Technologisches Gewerbemuseum, eine Höhere Technische Lehranstalt in Wien
 Typographische Gesellschaft München, eine Interessensgruppe zur Förderung der Typografie
 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), tschechoslowakischer Politiker, Präsident, Philosoph und Schriftsteller
 Top Gun: Maverick, US-Spielfilm aus dem Jahr 2022
 Tunis–La Goulette–La Marsa, eine tunesischen Bahnstrecke
 Teleskopgelenkmast, ein Hubrettungsfahrzeug bei Feuerwehren
 Turnerjugend-Gruppen-Meisterschaft
 TGM SV Jügesheim
 Technisches Gebäudemanagement
 eine LKW-Baureihe der MAN Truck & Bus

TG-M steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Region in Togo

Abkürzung